Ion Ioniță ist der Name folgender Personen:

* Ion Ioniță (Politiker) (1924–1987), rumänischer Politiker (PCR)
 Ion Ioniță (Radsportler) (* 1928), rumänischer Radsportler
 Ion Ioniță (Eishockeyspieler) (* 1951), rumänischer Eishockeyspieler